Волоковое — деревня в Пировском районе Красноярского края в составе Кириковского сельсовета.

География 
Находится примерно в  9 километрах по прямой на северо-восток от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

История
В советское время работал колхоз «Красный Ключ».

Население  
Постоянное население составляло 132 человек в 2002 году (82% татары),  91 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района